Czáboczky Szabolcs (Kassa, 1994. október 31. –) magyar költő, történész doktorandusz.

Életpályája 
Középiskolai tanulmányait a kassai Márai Sándor Gimnáziumban végezte. 2017-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-irodalomtudomány szakán diplomázott. Történészhallgatóként és irodalomkedvelőként a kisebbségi lét problémái és a felvidéki magyarság jelenlegi helyzete foglalkoztatja. Mindemellett verseiben hangot üt a társadalomkritika, az állandó bizonytalanság és az erőszak elítélése. 2016 júniusában jelent meg, a 87. ünnepi könyvhéten, első verseskötete Lappangás címmel a Püski Kiadó gondozásában.

2021-ben jelent meg első önálló történettudományi tanulmánykötete, a Kék a sátram, recece, amely a csehszlovákiai magyar klubmozgalom történetével foglalkozik az 1950-es évektől a rendszerváltásig.

Művei 
 Lappangás; Püski, Bp., 2016
 Kék a sátram, recece; Phoenix Library, Pozsony, 2021

Források 
 https://web.archive.org/web/20161105032428/http://puskikiado.hu/lappangas.html
 https://web.archive.org/web/20211212181855/https://www.diakhalozat.sk/kiadvanyaink/

1994-ben született személyek
Élő személyek
Magyar költők
Kassaiak